Sören – comune dello Schleswig-Holstein, Germania
Sören – forma tedesca e svedese del nome proprio di persona italiano Severino